A Bulgária participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na edição inaugural de 1896, com apenas um ginasta. Todavia, como Charles Champaud era um suíço vivendo em Sófia, algumas fontes creditam essa participação à Suíça.

O Comitê Olímpico Búlgaro foi criado em 1923 e mandou sua primeira delegação aos Jogos Olímpicos de Verão em 1924. O país participou de quase todos os Jogos de Verão desde então, exceto em 1932 (durante a Grande Depressão), 1948 (após a Segunda Guerra Mundial) e 1984, quando eles participaram do boicote aos Jogos Olímpicos de Verão de 1984. A Bulgária estreou nos Jogos Olímpicos de Inverno em 1936, e participou de todos os Jogos desde então.

Atletas búlgaros ganharam um total de 218 medalhas, com as Lutas amadoras e o Halterofilismo conquistando os melhores resultados.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes

Ver Também
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Bulgária

Referências